Суперкубок Италии по футболу 2010 () — 23-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 и обладатель Кубка Италии 2009/10 миланский «Интер» и финалист Кубка Италии 2009/10 «Рома». Встреча состоялась 21 августа 2010 года в Милане, на стадионе Джузеппе Меацца.

Матч

Ссылки 
 Отчёт на rsssf.com

2010
Матчи ФК «Интернационале»
Матчи ФК «Рома»
Футбол в Италии в 2010 году
Футбольные соревнования в Милане